VDK steht als Abkürzung für:

 Verband Deutscher Komponisten und Musikwissenschaftler, den ehemaligen Komponistenverband der DDR
 Verband deutscher Konsumgenossenschaften, 1949–1972 in der DDR
 Verband Deutscher Kunsthistoriker e.V.
 Verein Düsseldorfer Künstlerinnen
 Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge
 Volkswirtschaftsdirektorenkonferenz in der Schweiz
 Visual-DSP-Kernel, ein lizenzfreies rudimentäres Echtzeitbetriebssystem

VdK steht als Abkürzung für:

 Sozialverband VdK Deutschland, den vormaligen Verband der Kriegsbeschädigten
 Variation der Konstanten, ein mathematisches Verfahren zur Lösung von Differentialgleichungen
 Verband der Konsumgenossenschaften der DDR (seit 1972), siehe Verband deutscher Konsumgenossenschaften
 Verein der Kohlenimporteure e.V.

VDK